

Geografia 
 Skee – area urbana della Svezia situata nel comune di Strömstad, contea di Västra Götaland

Persone 
 DJ Skee – pseudonimo di Scott Keeney, disc jockey statunitense
 Dylan Skee – giocatore australiano di rugby
 Skee-Lo – pseudonimo di Antoine Roundtree, rapper statunitense

Altro 
 Lavin Skee – personaggio dei fumetti creato da Greg Pak